Вестерланд:
 Вестерланд (Германия) — город на острове Зильт в земле Шлезвиг-Гольштейн (Германия).
 Вестерланд (Нидерланды) — городок в провинции Северная Голландия (Нидерланды).

См. также 
 Westerland